Wladimir Uspenski ist der Name folgender Personen:

*Wladimir Andrejewitsch Uspenski (1930–2018), russischer Mathematiker
Wladimir Sergejewitsch Uspenski (* 1989), russischer Eiskunstläufer